ITIS peut désigner :
 l'Institut Technologies de l’information et Sociétés (anciennement l'Institut universitaire du Québec) ;
 Integrated Taxonomic Information System, pour Système d'Information Taxonomique Intégré, un site web de classification scientifique des espèces ;
 l'Itis, un centre commercial, situé à Helsinki, en Finlande.